Vásquez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rodolfo Vásquez
 Roberto Vásquez